Breitenau (Westerwald)
Breitenau (Neder-Oostenrijk)
Breitenau (Bas-Rhin) (Frankrijk)
een wijk in de Duitse gemeente Guxhagen waar het concentratiekamp Breitenau was
Oberbreitenau, een plaats in het landkreis Regen, aan de grens met Tsjechië
Široká Niva, een plaats in Tsjechisch-Silezië